Diese Seite führt die Einwohnerentwicklung von Bechhofen (Neuendettelsau) auf.

Einwohnerentwicklung

Einzelnachweise 

Einwohnerentwicklung nach Ort
Neuendettelsau